Edgcumbe steht für:

 Earl of Mount Edgcumbe, britischer Adelstitel
 Mount Edgcumbe House, Herrenhaus in der Grafschaft Cornwall, Großbritannien

Edgcumbe ist der Familienname folgender Personen:

 Caroline Edgcumbe (1808–1881), britische Adlige
 Ernest Edgcumbe, 3. Earl of Mount Edgcumbe (1797–1861), britischer Adliger und Politiker
 Ernestine Edgcumbe (1843–1925), britische Adlige
 George Edgcumbe, 1. Earl of Mount Edgcumbe (1720–1795), britischer Admiral und Politiker
 Oliver Edgcumbe (1892–1956), britischer General

Siehe auch:

 Edgecumbe, Ort auf Neuseeland
 Mount Edgecumbe
 Edgecombe